Nauka i medycyna:
 guzy neuroendokrynne
 N-etylotryptamina

Komputery i Internet:
 Visual Basic .NET
 .NET Framework
 .net
 sieć komputerowa
 Internet
 net – polecenie systemu operacyjnego

Inne:
 System (ang. The Net) – amerykański film z 1995 roku
 National Educational Television – amerykańska stacja telewizyjna
 NET – indonezyjska stacja telewizyjna